Burzanović ist der Familienname folgender Personen:
 Igor Burzanović (* 1985), montenegrinischer Fußballspieler
 Marko Burzanović (* 1998), montenegrinischer Fußballspieler